

Localidades

Selles (Eure)
Selles (Haute-Saône)
Selles (Pas-de-Calais)
Selles (Marne)

Veja também
Seles

Desambiguações de topônimos